Сан Антонио Охо де Агва има више значења:

 Сан Антонио Охо де Агва (Епитасио Уерта), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Сан Антонио Охо де Агва (Авалулко), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику